Thizay puede referirse a: 

 Thizay, comuna francesa situada en Indre.
 Thizay, comuna francesa situada en Indre y Loira.